Брю́ки (), штаны́ (заимствовано из тюркских языков), или портки́ () — предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть туловища и обе ноги по отдельности с помощью штанин.

В классическом варианте брюки внизу достигают щиколоток или верхней части стопы. Традиционно носятся на талии, хотя многие современные модели имеют заниженную посадку и носятся на бёдрах. Для фиксации брюк на туловище могут быть использованы брючный ремень или подтяжки. Часто имеется ширинка, или гульфик — прорезь-клапан, которая застёгивается с помощью пуговиц, кнопок или молнии.

История 
Наиболее древняя находка этого предмета одежды была сделана при раскопках захоронения  (Yanghai, 42°48′-42°49′N, 89°39′-89°40′E), расположенного недалеко от оазиса Турфан (северо-запад Китая). В двух могилах были обнаружены шерстяные брюки возрастом около 3000 лет (датировка по радиоуглеродному анализу: между XIII и X веками до н. э.). Предполагается, что появление брюк связано с началом использования лошадей для верховой езды (с голыми ногами ехать верхом неудобно).

Древние греки и древние римляне, как правило, штанов не носили (древние греки носили гиматий, а римляне — тогу). Штаны они воспринимали как отличительный признак варваров, персы носили шальвары.

Пётр Коместор в «Схоластической истории» (1173), служившей на протяжении многих веков учебным пособием в европейских университетах, приписывает изобретение штанов вавилонской царице Семирамиде; это мнение высказывается и другими книжниками Западной Европы XII—XIII веков (Родриго Хименес де Рада, Салимбене Пармский, Лука Туйский и др.).

Этимология 
Слово «штаны» появилось в русском языке гораздо раньше, чем слово «брюки». Оно имеет тюркское происхождение (ыштан, išton). В тюркских языках это слово означает кальсоны или подштанники.

Слово «брюки» (от ) в России появилось в XVIII веке, в связи с петровскими реформами, и первоначально означало «штаны моряка». Изначально каждая штанина моряка была отдельным предметом, поэтому во многих языках название этого вида одежды является существительным множественного или двойственного числа. Хотя брюки традиционно считаются парами и употребляются только во множественном числе, тем не менее в русской морской терминологии сохранился термин «брюканец», который употребляется в единственном числе. По внешнему виду брюканец как раз и представляет собой «половину брюк», являясь рукавом, закрывающим кольцевой зазор между палубой и мачтой и предотвращает попадание в трюм воды, стекающей по мачте. По-настоящему распространённым слово «брюки» стало лишь сто лет спустя. Поскольку брюки фактически являлись показателем социального статуса, то помимо придворных их носили также и представители высшей аристократии.

Галерея

См. также 
 Шаровары
 Бриджи
 Галифе
 Джинсы
 Пумпы
 Рейтузы
 Хакама
 Оксфордские мешки

Примечания

Литература

Ссылки 

 Брюки. История возникновения штанов // «Модный блог» /вебархив/
 Брюки. Из истории // evolutsia.com 
 Наука о штанах // Коммерсантъ, 5.08.2022